Pseudònim de Karen Blixen.
 Osceola (1804-1838), cap dels seminola.
 Osceola (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas.